Гюль (Гуль) — фарси Gül «роза».

Фамилия:
 Гюль, Абдулла (род. 1950) — турецкий политик, президент Турции (2007—2014).
 Гюль, Абдулхамит (род. 1977) — турецкий политик, министр юстиции с 2018 года.
 Гюль, Хайрюнниса (род. 1965) — одиннадцатая первая леди Турции, жена президента Турецкой Республики Абдуллы Гюля.

Имя:
 Мохаммед, Гуль (1957—1991) — самый низкий человек на планете согласно книге рекордов Гиннесса.

Название коврового орнамента:
 :en:Gul (design)

См. также 
 Гуль